El término de origen anglosajón Hendricks puede hacer referencia a:

Gente 

Barbara Hendricks, soprano lírica e intérprete de jazz;
Barbara Anne Hendricks, política alemana;
Christina Hendricks, actriz estadounidense;
Joaquín Hendricks Díaz, político mexicano;
Jon Hendricks, cantante y letrista de música jazz;
Ted Hendricks, exjugador de fútbol americano;
Thomas A. Hendricks, político, 21º vicepresidente de los Estados Unidos.

Otros 
Lambert, Hendricks & Ross, trío musical formado por Dave Lambert, Jon Hendricks y Annie Ross;
El Condado de Hendricks, en Indiana, EE.UU.